Ле́псиус () — немецкая фамилия:
 Лепсиус, Иоганнес (1858—1926) — германский богослов, протестантский миссионер, гуманист и общественный деятель.
 Лепсиус, Карл Рихард (1810—1884) — немецкий (прусский) археолог и египтолог.
 Лепсиус, Рейнгольд (1857—1922) — немецкий художник-портретист, график.
 Лепсиус, Сабина (1864—1942) — немецкая художница, представитель реализма.